

Architecture 
 Tirant, membrure qui reprend des efforts de traction.

Architecture navale 
 Tirant d'air, hauteur maximale des superstructures ou des mâts d'un bateau, au-dessus de la ligne de flottaison.
 Tirant d'eau, hauteur de la partie immergée du bateau qui varie en fonction de la charge transportée.

Art 
 Tirant le Blanc, roman de Joanot Martorell.
 Tirant le Blanc, film de Vicente Aranda.
 Le Triomphe de Tirant, opéra en deux actes d'Amand Blanquer.

Ingénierie 
 En hydraulique fluviale, le tirant d'eau désigne la profondeur maximale d’une section d’écoulement.

Typographie 
 Tirant, signe de ponctuation ou diacritique.

Références